Магдалена Рыбарикова — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка Надежда Петрова не защищал свой титул.

Посев 

  Анастасия Павлюченкова (Финал)
  Шанель Схеперс (Первый раунд)  Слоан Стивенс (Полуфинал)
  Ваня Кинг ''(Полуфинал)

<li>  Барбора Заглавова-Стрыцова (Первый раунд)
<li>  Ивета Бенешова (Первый раунд)
<li>  Коко Вандевеге (Четвертьфинал)
<li>  Ольга Говорцова (Второй раунд)

Основной турнир

Финал 
{{Турнир2-Теннис3
| RD1=Финал

| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Анастасия Павлюченкова
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Магдалена Рыбарикова
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 

| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= К.Чжан
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= В.Кинг
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=<small>7/wc
| RD3-team04= К.Вандевеге
| RD3-score04-1=1
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=1
| RD4-team01={{nowrap| А.Павлюченкова}}
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=7| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=4
| RD4-team02= В.Кинг
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=4
}}

 Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфиналы

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= О.Говорцова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Ка. Плишкова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Э.Бушар
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=7| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= К.Кнапп
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М.Ларшер
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06=
| RD1-team06= М.Лучич
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=1

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= С.Каратанчева
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=1
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= С.Стивенс
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=6| RD1-seed09=5
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3=3
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Э.Галловиц
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=6

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Я.Чепелова
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3=6| RD1-seed12=
| RD1-team12= М.Дои
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Э.Данилиду
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=
| RD1-team14= В.Душевина
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15=
| RD1-team15= М.Рыбарикова
| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ш.Схеперс
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= О.Говорцова
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3=3
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Э.Бушар
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=6

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= С.Стивенс
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=6| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Э.Галловиц
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Я.Чепелова
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Э.Данилиду
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= М.Рыбарикова
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=7| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Э.Бушар
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= С.Стивенс
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Я.Чепелова
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=

Ссылки 
 

Citi Open 2012